Рика́рдо ван Рейн (; родился 13 июня 1991 года, Лейден) — нидерландский футболист, правый защитник.

Выступал за национальную сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Рикардо ван Рейн начинал карьеру в футбольной секции клуба  в родном Лейдене. В 2002 году, в возрасте 12 лет, Рикардо перебрался в футбольную академию амстердамского «Аякса». Летом 2016 года перешёл в бельгийский «Брюгге» Забил свой первый гол за клуб 2 октября того же года в ворота «Гента». В сезоне 2017/18 выступал на правах аренды за клуб АЗ.

5 октября 2020 года подписал контракт до конца сезона с клубом «Эммен».

Сборная Нидерландов 
В сборной Нидерландов до 15 лет дебютировал 6 декабря 2005 в товарищеском матче против Ирландии, закончившимся победой нидерландцев со счётом 3:1. В сборной до 16 дебютировал 14 ноября 2006 в матче со сборной Украины, закончившемся со счётом 0:0. 

Рикардо дебютировал в составе сборной Нидерландов 15 августа 2012 года, в товарищеском матче против сборной Бельгии, который завершился поражением нидерландцев со счётом 4:2.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

Личные 
 Талант года в «Аяксе»: 2011/12
 Спортсмен года в Лейдене: 2011

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Карлсруэ»